Salamon király kincse – H. Rider Haggard 1885-ben megjelent regénye
Salamon király kincse – 1950-es amerikai film Compton Bennett és Andrew Marton rendezésében 
Salamon király kincse – 1985-ös amerikai film J. Lee Thompson rendezésében
Salamon király kincse - 2004 - es film.
Salamon király kincse – televíziós sorozat Steve Boyum rendezésében